Flera personer har haft namnet Jonas Kjellberg:

Jonas Kjellberg (1752–1832)
Jonas Kjellberg (1858–1942)
Jonas Anders Kjellberg (1788–1877)